Коноша:
 Коноша — посёлок в Архангельской области
 Коноша (река) — река в Архангельской области, приток Волошки
 Коноша I — железнодорожная станция в Архангельской области